Игорь Раевский:
 Раевский, Игорь Иванович (род. 1937) — советский и российский хормейстер, дирижёр, педагог, народный артист РСФСР.
 Раевский, Игорь Святославович (1854—1879) —  российский зоолог и естествоиспытатель.